Гольденштедт () — община в Германии, в земле Нижняя Саксония. Входит в состав района Фехта. Занимает площадь 88,5 км².

Население 
Население составляет 9289 человек (на 31 декабря 2010 года).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии